Adolph Friedrich Balemann ist der Name folgender Personen:

* Adolph Friedrich Balemann (Pastor, 1743) (1743–1826), deutscher Pastor, Theologe und Hochschullehrer
 Adolph Friedrich Balemann (Pastor, 1806) (1806–1876), deutscher Pastor und Politiker, MdL Holstein